Llista dels 707 municipis del departament francès de la Costa d'Or (21).

Costa d'Or